de bijnaam van Hendrik van Northeim
de bijnaam van Hendrik I van Navarra (Hendrik III van Champagne)